Интерпассивность — феномен, обозначающий лишённость человека аутентичного опыта наслаждения. Данное понятие предложено впервые венским профессором философии Робертом Пфаллером в анализе понятия интерактивности. Используется в психоанализе словенским мыслителем Славоем Жижеком для анализа современной культуры.

Происхождение термина 
Интерпассивность был впервые использован как термин в 1994 году немецкой "группой художников-одиночек" Stiletto Studio,s по случаю двухмесячного коммуникационное искусство непрерывного телевизионного эксперимента в прямом эфире в сотрудничестве с американским неоист ''tENTATIVELY, a cONVENIENCE в качестве ироничного противопоставления новому популярному тогда термину интерактивность'. Названная "tENTATIVELY, a cONVENIENCE" "психологической игрой", "Kaffee Sendeschluß" (кафе "Конец вещания") в берлинской Akademie der Künste (которая была прямым продолжением медиа-инсталляции Стилетто "TV-Diner" на Ars Electronica). 1991 года в Линц,https://archive.aec.at/media/assets/ea120d03fefb6712f9423fbd6abe9528. pdf (приблизительный перевод с английского без иллюстраций)) была призвана, особенно посредством surveillance и wiretapping включения посетителей, чтобы вызвать осознание того обстоятельства, что так называемая "интерактивность" тогда еще новых IT-базированных медиа не реализовывала обратный канал в смысле Брехта теория радио''' и была не более чем расширением предложения потребления, в котором активность все еще исходила от отправителя, в то время как получатель из-за своей гетерономная пассивности мог только реагировать. <ref>LETTER FROM FLORIAN CRAMER TO STEWART HOME. от 25/10/95 об одной из многих "интерпассивных ночевок" в прямом эфире кабельного телевидения с "открытого дивана" "Kaffee Sendeschluß" htm ДОМ 9 КВАДРАТОВ: LETTERS ON NEOISM, PSYCHOGEOGRAPHY & EPISTEMOLOGICAL TREPIDATION']</ref><ref>tENTATIVELY, a cONVENIENCE on the concept of interpassivity in the context of one of his live cable television broadcast experiments from the Open Couch of the Kaffe Sendeschluß'' [http://www.thing.de/projekte/7:9%23/tent_mere_outline.html#outline182 182. Sideways Couch'] </ref><ref>tENTATIVELY, a cONVENIENCE о понятии интерпассивность'' в рецензии на книгу Флориана Крамера "Антимедиа" [http://idioideo.pleintekst.nl/Book2013Anti-Media.html 2013. Anti-Media - Ephemera on Speculative Arts'] </ref> Таким образом, первоначальное использование термина Stiletto существенно отличается от концептуализации, использованной позже Робертом Пфаллером и другими.

Паллер взял этот термин на симпозиуме в Линце в 1996 году под названием "Die Dinge lachen an unsere Stelle" (перевод: Вещи смеются на нашем месте); в том же году он опубликовал статью "Um die Ecke gelacht" (перевод: Смеялись за углом) в Falter. Эти названия относятся к одному из основных примеров интерпассивности Паллера, консервированный смех: смеховая дорожка смеется вместо зрителя.

 Зарождение 
Понятие интерпассивности было предложено Робертом Пфаллером в противоположность развивающейся черты современных медиа: интерактивности. Интерактивность заключается во вступлении человека с объектами культуры в диалогические отношения, состоящие в том, что человек перестаёт быть зрителем, начиная с ними активно взаимодействовать: «Сначала я начинаю переключать каналы, а затем принимаю участие в обсуждении Виртуального сообщества». Пассивный потребитель становится активным участником. Выведение феномена интерпассивности помогает обнаружить обратную сторону новых форм культуры, а именно лишённость человека собственного пассивного опыта наслаждения.

 Интерпассивность у Жижека 
Жижек прямо заимствует данный термин у Роберта Пфаллера и даёт его анализ, заимствуя понятия лакановского психоанализа. Интерактивность сближается у Жижека с понятием хитрого разума Гегеля. Хитрость разума заключается в способности быть активным посредством другого, то есть такую позицию субъекта, когда цель, поставленная им, достигается не им самим, а с помощью какого-либо автоматического средства, либо посредством рук другого человека. Интерпассивность — пассивность посредством другого. Субъект отдаёт право наслаждаться другому, в то время как сам начинает заниматься активной деятельностью. Так, в качестве примера Жижек приводит явление закадрового смеха, когда шоу наслаждается само без участия человека. Также Жижек показывает воздействие видеомагнитофона на жизнь человека. В качестве него может выступать и любой другой носитель информации. Субъект использует магнитофон для записи тех фильмов, которые он хочет посмотреть, но, затрачивая усилия на производство этих записей, он так и не притрагивается к ним, а результатами его деятельности наслаждается сам магнитофон, в то время как человек занимается любой другой деятельностью. Здесь Жижек вводит понятие ложной активности, когда внешняя активная позиция скрывает за собой невозможность находиться в позиции пассивно воспринимающего, и, таким образом, по-настоящему наслаждающегося субъекта. Такая позиция чисто пассивного субъекта, по Жижеку, лишает человека его достоинства. Удовольствие человека не является собственным удовольствием, получаемым прямо. Человек может получать удовольствие лишь постольку, поскольку он передаёт это право Другому как фетишизированному объекту, то есть такому объекту, который он наделяет силой. Я могу быть активным и вести аутентичный образ жизни, лишь постольку, поскольку то, что я наделяю значимостью, функционирует так, как я от него ожидаю, так что я получаю возможность спокойно продолжать делать то, что я делаю, уже независимо от объекта, пока он сохраняет необходимое для меня состояние. То есть лишь постольку, поскольку Другой сохраняет за собой функцию символического регистратора действий человека, которые заменяют прямое наслаждение. Здесь встаёт проблема зависимости субъекта от объекта его пассивного опыта.

 Дальнейшее развитие 
Жижек писал о том, что понятие интерпассивности может быть применено к анализу агрессии, возникающей как негативная реакция на изменение характера функционирования фетишизирующего объекта, обеспечивающего пассивный опыт. Понятие интерпассивности используется также в анализе современных социальных явлений. В таком случае она понимается как пассивная совместность субъектов современного общества, единство которых ими самими не осознается. Это порождает такие социальные проблемы как неспособность индивидов принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свои поступки.

 Примечания 

 Литература Славой Жижек. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. — СПб.: Алетейя, 2005. — 156 c.

 Ссылки 
 Славой Жижек «Пустые Жесты и Перформативы: Лакан против Заговора ЦРУ»
 Славой Жижек «Интерпассивный субъект»
 Славой Жижек'' [http://www.vavilon.ru/textonly/issue12/zhizhek.html «Похихикай мне, пожалуйста»

Психологические понятия